Louvières puede referirse a: 

 Louvières, comuna francesa situada en Calvados.
 Louvières, comuna francesa situada en Alto Marne.